Tre sorelle o Le tre sorelle (Три сестры) – dramma teatrale di Anton Čechov del 1900
 Le tre sorelle (The Three Sisters) – tre fiumi irlandesi
 Le tre sorelle – trittico di dipinti ad olio su tela eseguiti nel 1916 da Amedeo Bocchi
 Le tre sorelle – film del 1918 diretto da Giuseppe Sterni
 Le tre sorelle (The Gay Sisters) – film del 1942 diretto da Irving Rapper

Pagine correlate 
Tre sorelle (disambigua)